Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2002-2003 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in Legadue, le squadre classificatesi tra il 10º e il 15º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B e la 16° retrocede direttamente. La 9ª classificata resta in B1.

I Play-off sono strutturati in modo da far incrociare 4 squadre del girone A con 4 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. Le gare si svolgono al meglio delle 3 partite, le vincenti delle 2 finali salgono in serie A2.

Squadre

Girone A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Triboldi Basket Soresina

Girone B 

 
  Basket Argenta
  Pallacanestro Campli
  LBL Caserta
 
  G.S. Pallacanestro Castel San Pietro

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Play-off

Girone A

Girone B

Play-out

Verdetti
 promosse in Legadue: RB Montecatini Terme, Banco di Sardegna Sassari.
 Vincitrice Coppa Italia di lega:  Vem Sistemi Forlì
 retrocedono in serie B2: New Wash Montichiari, RVB Castel San Pietro, Bears Mestre, Intertrasport Bergamo.
Non ammesse alla stagione successiva: Logistica 2000 Livorno, M.I. Medical Caserta e Centro Energia Caserta, entrambe le società campane vengono fuse per creare la Juvecaserta Basket.

Note

Bibliografia
Guida ai campionati nazionali di basket LNP 2003

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2002-2003

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
2002-2003